Thayer kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Thayer (Illinois)
Thayer (Iowa)
Thayer (Kansas)
Thayer (Missouri)
Thayer (Nebraska)
Abbott Handerson Thayer, Amerikaans kunstschilder